El término arroyo Blanco puede referirse a:

Arroyo Blanco (Jatibonico): centro poblado cubano.
Arroyo Blanco (Uruguay): curso de agua uruguayo.
Arroyo Blanco, localidad uruguaya del departamento de Rivera.